Cabimas peut désigner :

Toponymes

Cabimas (municipalité) : l'une des 21 municipalités de l'État de Zulia ;
 Cabimas (Venezuela) : chef-lieu de la municipalité de Cabimas dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme